Ventas de Retamosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Las Ventas de Retamosa, ort, Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Ventas de Retamosa (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar